Samou peut désigner :
Samou, une rivière de Guinée, affluent du fleuve Konkouré
Samou, une commune rurale du Burkina Faso, ainsi que les villages voisins de :
Samou-Folga,
Samou-Gabondi
Samou-Mama
Samou, un village du Cameroun